Pamela est un prénom ;
 Pamela (1992-) est une chanteuse québécoise.
Pamela, roman épistolaire de Samuel Richardson (1740) ;
Pamela (Hemming, 1935), est un genre de papillon de la famille des Theclinés ;
PAMELA (Payload for AntiMatter Exploration and Light-nuclei Astrophysics), un observatoire en orbite ;
Pamela, un logiciel ajoutant une fonctionnalité de répondeur au logiciel de téléphone sur internet Skype ;
P.A.M.E.L.A. (Process for Advanced Management of End-of-Life of Aircraft), un projet industriel basé sur la déconstruction d'avions en fin de vie sur l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
